Het ATP-tennistoernooi van Antalya (officieel de Antalya Open) van 2021 vond plaats van 7 tot en met 13 januari in het Turkse Antalya. Er werd gespeeld op een ondergrond van hardcourt.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Antalya
ATP-toernooi van Antalya